Василий Оболе́нский: Оболенский, Василий Андреевич — воевода XVI века на службе у Василия III и Ивана Грозного.
 Оболенский, Василий Владимирович Каша (ум. после 1515) — воевода XVI века на службе у Ивана III.
 
 Стригин-Оболенский, Василий Иванович Шиха — воевода на службе у Ивана III и Василия III.
 Оболенский, Василий Никитич (ум. 1501) — боярин и воевода XVI века.
 Оболенский, Василий Петрович (1780—1834) — генерал-майор эпохи наполеоновских войн.
 Серебряный-Оболенский, Василий Семёнович (ум. около 1570) — боярин и воевода.
 Телепнев-Оболенский, Василий Фёдорович Помяс — боярин и воевода на службе у царя Ивана IV Грозного.